Джонатан Кисолокеле Леко (; ) — английский футболист конголезского происхождения, нападающий клуба «Бирмингем Сити».

Клубная карьера 
Джонатан Леко родился в Киншасе, в возрасте 8 лет переехал в Англию, когда его отец получил право на убежище. Перед сезоном 2015/2016 был включен в заявку «Вест Бромвича».

Профессиональный дебют игрока состоялся 23 сентября 2015 года в поединке Кубка Футбольной лиги против «Норвич Сити», где он вышел на замену на 77-й минуте вместо Стефана Сессеньона. 2 апреля 2016 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на 78-й минуте вместо Сейдо Берахино в поединке против «Сандерленда». 30 апреля 2016 года в поединке против «Вест Хэма» вышел в основном составе, став первым футболистом 1999 года рождения в Премьер-лиге, появившемся на поле с первых минут.

Карьера в сборной 
Леко регулярно вызывается в юношеские сборные Англии всех возрастов.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»